III Международная автомобильная выставка — автомобильная выставка, открывшаяся в Санкт-Петербурге 15 мая 1910 года. Основные мероприятия проходили в комплексе зданий Михайловского манежа. Целью выставки была заявлена популяризация российского автомобилестроения, а также  расширение и упорядочивание отечественного автомобильного рынка.

Описание выставки 
Для организации мероприятия был учреждён распорядительный комитет выставки. Председателем комитета был выбран первый секретарь «Российского автомобильного общества» Владимир Владимирович Свечин. В распорядительного комитета также вошли: граф В. В. Гудович, князь А.Д. Оболенский,  барон Н.Н. фон Корф, граф А.А. Мордвинов. Местом проведения автосалона был выбран Михайловский манеж в Санкт-Петербурге.

По правилам выставки все экспонаты делились на семь классов:
 Легковые автомобили, шасси и аэропланы
 Автомобильные корпуса без шасси
 Грузовики, дилижансы, омнибусы, сельскохозяйственная техника. Автомобили для промышленных, торговых и общественных целей. Техника для специальных целей (пожарная, санитарная, военная) 
 Моторные суда и их части
 Мотоциклы и велосипеды. Шины. Ремонтное и гаражное оборудование
 Спортивные принадлежности. Одежда для автомобилизма, циклизма и туризма
 Топливо, смазочные материалы и ёмкости для их хранения

Участники выставки 
Организационный комитет, для привлечения большего количества экспонентов, установил низкую плату за аренду выставочных площадей, объявил о значительном снижении страховочных и таможенных тарифов для участников выставки, предоставил преференции на проживание и питание для делегатов. Доставка экспонатов железнодорожным транспортом по территории Российской империи была бесплатной. Было разослано большое количество персональных приглашений.

Фирмы — участники выставки:
 

Производители представили публике ровно 100 автомобилей, две лодки и два аэроплана. По группам автомобили разделились следующим образом: 10 грузовиков, 2 омнибуса, 1 товарный, 3 двухместных, 12 лимузинов, 23 ландоле, 31 фаэтон и 17 шасси. Большинство автомобилей были с карданной передачей. К 25 мая на выставке было продано более 50 автомобилей. Многие производители получили дополнительные заказы на свою продукцию. Так, Русско-Балтийский завод, привезя на выставку пять машин, продал двадцать.

Награды 
Экспертная комиссия за лучшие экспонаты присудила как правительственные, так и частные награды в виде «Дипломов», «Похвальных листов», «Похвальных отзывов», Золотых и Серебряных медалей.

Кроме Больших золотых медалей от «Министерства Торговли и Промышленности» были вручены 13 Малых золотых медалей, 7 Больших серебряных медалей, 5 Малых серебряных медалей, 4 «Похвальных листа». От «Императорского Российского пожарного общества» два «Похвальных отзыва» получили «Русское противопожарное общество» и общество «Эврика-Богатырь».

Ссылки 
 III Международная автомобильная выставка
 Беляновский А.С. «Авто – как роскошь». Первые автосалоны в России – 1907–1913 годы

Литература 
 
 
 

Санкт-Петербург
1910 год в Санкт-Петербурге
Промышленность Российской империи
Автомобильные события
Май 1910 года